Clifford Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

* Clifford Island (Illinois), Henderson County
 Clifford Island (New York), Westchester County